Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Obruczew (strona ujednoznaczniająca)
 Władimir Obruczew – radziecki geolog i geograf